

Patronyme 
Le nom de Sturm est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alfred Sturm (1889-1963), officier allemand ;
 Charles-François Sturm (1803-1855), mathématicien français ;
 Christoph Christian Sturm (1740-1786), théologien protestant ;
 Fritz Sturm (1929-2015), juriste allemand ;
 Jacob Sturm (1771-1848), naturaliste et illustrateur allemand ;
 Jacqueline Sturm (1927-2009), écrivaine néo-zélandaise
 Jacques Sturm (1489-1553), homme politique réformateur protestant strasbourgeois ;
 Jean Sturm (1507-1589), érudit et pédagogue protestant allemand ;
 Jean Sturm (vers 1570-après 1633), poète et mathématicien de Louvain ;
  (1805-1862), illustrateur allemand (fils de Jacob Sturm) ;
 Jacques Sturm (1807-1844), peintre luxembourgeois ;
 Johann Christoph Sturm (1635-1703), astronome et mathématicien allemand (fils de Leonhard Christoph Sturm) ;
 Johann Wilhelm Sturm (1808-1865), illustrateur allemand (fils de Jacob Sturm) ;
 Joshua Sturm (né en 2001), skieur alpin autrichien ;
 Julius Sturm (1816-1896), poète allemand ;
 Leonhard Christoph Sturm (1669-1719), architecte allemand (père de Johann Christoph Sturm) ;
 Marco Sturm (né en 1978), joueur allemand de hockey sur glace ;
 Ronja Fini Sturm (née en 1995), rameuse allemande ;
 Saint Sturm, ou Sturmius (v. 705-779), abbé de Fulda.
 Yfke Sturm (1981-), mannequin néerlandais.

Voir également sous l'orthographe française Stourm :

 Auguste-African Stourm (1797-1865), directeur général des Postes sous le second Empire ;
 René Stourm (1837-1917), administrateur français, membre de l'Institut.

Littérature 
 Le , mouvement littéraire et politique allemand du . Voir aussi .
 Sturm de Lumlane, personnage fictif dans la série des livres Lancedragon de Margaret Weis et Tracy Hickman.
 Sturm, roman de Ernst Jünger paru en 1923.

Opéra 
 Der Sturm (La tempête) est un opéra du compositeur suisse Frank Martin créé en 1956.

Presse 
 Der Sturm (La tempête) est un magazine allemand sur l'expressionnisme publié de 1910 à 1932.

Science et technique 
 Charles Sturm a laissé son nom au théorème de Sturm et à la théorie de Sturm-Liouville.

Sport 
 SK Sturm Graz, club de football autrichien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme